Thierstein ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Bezirk Thierstein, Bezirk im Kanton Solothurn
 Thierstein (Fichtelgebirge), Markt im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
Baulichkeiten:
 Burgruine Alt-Tierstein, Burgruine in der Gemeinde Gipf-Oberfrick, Kanton Aargau
 Burg Neu-Thierstein, Burgruine im Bezirk Thierstein, Kanton Solothurn.
 Burg Thierstein, Burgruine im Markt Thierstein, Bayern

Thierstein ist der Familienname folgender Personen:
 Grafen, Erbauer der Burgen Alt- und Neu-Thierstein, siehe Thierstein (Adelsgeschlecht) 
 Lara Thierstein (* 1994), Schweizer Unihockeyspielerin
 Ludwig von Thierstein († 1402), Abt von Einsiedeln von 1387 bis 1393
 Walram von Thierstein († 1403), Schlossherr von Pfeffingen 

Siehe auch: 
 Dierstein